Мартин Раковский (; около 1535 года, деревня Раково, Словакия — 28 сентября 1579, Кутна-Гора, Чехия) — словацкий поэт-гуманист, политический мыслитель XVI века.

Биография 
Родился в богатой дворянской семье. Учился в Кремнице, Бардеёве (известно, что его учителем в этот период был Леонард Штокель), Брашове. В 1555-56 годах учился в Виттенбергский университет, но ввиду нехватки средств вынужден был покинуть альма-матер . Большое влияние на творчество будущего поэта оказали взгляды видного чешского гуманиста Филиппа Меланхтона. С 1556 года жил в Праге, работал сначала ректором школы в городе Жатец, позже — в Лоуны. В пражский период становится членом кружка чешских гуманистов Яна Годейовского. В период с 1559 по 1569 года занимает должность секретаря Венгерской королевской палаты в Пожони (ныне Братислава). В 1560 году издает социально-политический трактат в стихах «De partibus rei publicae et causis mutationum regnorum imperiorumque». Предположительно, в 1568 году женится на Дороте Кривайовой (), от брака у Мартина двое детей — Барбора (1570) и Давид (1574). С 1569 года руководит делами своих родовых поместий в Турце. В 1574 году пожалована должность поджупана Турчанской столицы.

Библиография

Примечания

Литература

На русском языке

На иностранном языке 
 

Родившиеся в 1530-е годы
Гуманисты